Somogy este un județ din sud-vestul Ungariei.

Structura administrativă

Municipii 
 Kaposvár reședință de județ

Orașe 
(2001 )

Sate 

Somogy